San Liberatore ima više značenja:
 San Liberatore, Benevento
 San Liberatore, Frosinone
 San Liberatore, Terni